Чемпионат Швеции по хоккею с мячом проводится с 1907 года ежегодно. Победитель неизменно определяется в единственном финальном матче сезона.

История 
В первом чемпионате страны в  приняли участие 5 клубов, которые по олимпийской системе определили двух финалистов и победителя чемпионата. 17 марта 1907 года на льду замерзшей реки в Булонском парке города Евле определился первый чемпион Швеции по хоккею с мячом. Им стал клуб «Уппсала», победивший со счётом 9:6 команду «Евле». Именно коллектив из Уппсалы стал лидером шведского бенди в ранние годы, победив в 11 из 14 первых национальных чемпионатах.

Финальная игра чемпионата  не выявила победителя в противостоянии «Уппсалы» и стокгольмского клуба «Юргорден». По регламенту для выявления победителя требовалась переигровка матча, но потепление не дало подготовить лёд к решающему поединку. Титул чемпиона Швеции был разделён между двумя финалистами чемпионата.

В турнире  не приняли участие ведущие клубы Швеции, которые таким образом протестовали против кубковой системы розыгрыша турнира. Этими командами был сыгран незавершённый альтернативный турнир ().

Начиная с чемпионата  турнир был разделён по рангам на дивизионы. Чемпион определялся в финальном матче, в котором встречались победители круговых турниров в Северной и Южной группах Дивизиона 1 (). Позднее число групп менялось, а после круговых турниров была введена система плей-офф.

В  турнир постигла очередная реформа, и высшим дивизионом стал Аллсвенскан (). Число команд в дивизионе сильнейших было сокращено до 16, разделенных на две группы по географическому принципу (Северная и Южная), причем, каждая команда проводила по две игры с соперниками из своей группы и по одной — из другой. Затем следовал плей-офф.

С сезона  в Аллсвенскан проводились двухкруговые турниры (по две игры с соперниками из своей группы) в двух группах, разделённых по географическому принципу (Северная и Южная), и далее на втором групповом этапе соревнований в формате однокругового турнира проводились игры в двух группах, cформированных из команд, занявших на первом групповом этапе в своих группах 1—4 места — Элитсерия (); и команд, занявших в своих группах 5—8 места —  (). Первые шесть команд из Элитсерии напрямую выходили в плей-офф чемпионата Швеции, а две оставшиеся команды и две лучшие команды Супераллсвенскан, разбиваясь на две пары, определяли в двухматчевых противостояниях (игры дома и на выезде) оставшихся участников четвертьфинала плей-офф чемпионата Швеции.

В  была образована Элитсерия () в которую вошли 14 клубов. На первом этапе команды проводят игры в двухкруговом турнире, далее восемь лучших команд выходят в четвертьфинальную стадию плей-офф чемпионата. В сезонах 2007/2008, 2008/2009 в четвертьфиналах сильнейшего выявляли в серии до двух побед, в полуфиналах — до трёх побед. С сезона 2009/2010 в четвертьфинальных и полуфинальных поединках сильнейшего определяют в серии до трёх побед. С сезона  в четвертьфинальный раунд соревнований напрямую выходят шесть лучших команд регулярного чемпионата, а команды, занявшие 7—10 места, разбиваясь на две пары, в предварительном раунде плей-офф в двухматчевых противостояниях (игры дома и на выезде) определяют ещё двух участников четвертьфинала плей-офф.

Команды, занявшие по итогам двухкругового турнира 1—3 места, выбирают соперников по четвертьфинальной стадии плей-офф среди команд, занявших 5—8 места по итогам двухкругового турнира. Также победитель регулярного чемпионата по сути формирует для себя всю часть своей сетки плей-офф с правом включения в неё 3-й или 4-й команды регулярного чемпионата, имея вероятную возможность встретиться с ней в полуфинале плей-офф. 

В финале чемпион страны все так же определяется в единственном матче ().

Стадион финального матча 

8 финалов чемпионата Швеции (1907, 1910, 1912, 1914, 1915, 1934, 1943, 1949) состоялись на льду замерзших рек и озер.

Наибольшее число финальных матчей (50) состоялось на Олимпийском стадионе (Стокгольм) с 1913 по 1965 год (с перерывами).

С 1967 по 1989 год финал принимал столичный «Сёдерстадион».

В 1990 году — «Роклунда» (Вестерос).

С 1991 по 2012 год — стадион «Студентернас» (Уппсала).

В 2013 году местом финала определена «Френдс Арена» (Сольна, Стокгольм). В тот же год был установлен рекорд посещаемости финального матча — 38 474 зрителя. Финал 2014 года также состоялся на «Френдс Арене». 

С 2015 по 2017 год финальные матчи принимала «Tele2 Арена» в Стокгольме.

В 2018—2020 годах — стадион «Студентернас».

Финальный матч 2021 года также прошёл в Уппсале, но был проведён на крытой ледовой арене . В связи с коронавирусными ограничениями, финальный матч прошёл без зрителей, как и годом ранее.

В 2022 году финальный матч вновь прошёл на стадионе «Студентернас».

Чемпионы Швеции

См. также 
 Хоккей с мячом
 Правила хоккея с мячом
 Система шведских лиг по хоккею с мячом (на англ.)
 Итоги чемпионатов Швеции (на швед.)

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации хоккея с мячом Швеции
 Результаты матчей на сайте elitrapport.se
 Элитсерия на сайте bandysidan.nu

Чемпионаты Швеции по хоккею с мячом